Washington Monument ist der Name folgender Denkmäler:

 Washington Monument in Washington, D.C.
 Washington Monument in Baltimore, siehe Washington Monument (Baltimore)
 Washington Monument im Washington Monument State Park nahe Boonsboro, siehe Washington Monument (Washington County)
 Washington Monument auf dem Trafalgar Square in London, siehe Washington Monument (London)